Marklund er et svensk efternavn, og kan referere til:

 (Eva Elisabeth) "Liza" Marklund (* 1962), en svensk forfatterinde
 Petra Marklund (* 1984, Stockholm), en svensk sangerinde